Clorinde bezeichnet:

 (282) Clorinde, einen Asteroiden
 Clorinde (Schiff, 1801), eine französische Fregatte der Uranie-Klasse
 Clorinde (Schiff, 1808), eine französische Fregatte
 Clorinde (Schiff, 1821), eine französische Fregatte
 Clorinde (Schiff, 1845), eine französische Fregatte
 Clorinde (Schiff, 1917), ein französisches U-Boot